Ripcord Games был издателем видеоигр для программного обеспечения Panasonic Media Interactive. Основана в Санта-Кларе, штат Калифорния.

Игры опубликованные Ripcord Games
Dreamcast
GorkaMorka
Legend of the BladeMasters
Quest of the BladeMasters
Shrapnel: Urban Warfare 2025
Spec Ops Online
Spec Ops: Omega Squad

Macintosh
Postal

PC
Armor Command
BladeMasters
Enemy Infestation
Forced Alliance: The Glarious Mandate
GorkaMorka
Legend of the BladeMasters
Mission 2000
Postal
Return Fire II
Shrapnel: Urban Warfare 2025
Space Bunnies Must Die
Spec Ops II: Green Berets
Spec Ops II: Operation Bravo
Spec Ops: Platinum Collection
Spec Ops: Ranger Gold
Spec Ops: Rangers Lead the Way
Stratosphere: Conquest of the Skies

PlayStation
Space Bunnies Must Die

PlayStation 2
Flesh and Wire

Ссылки
MobyGames
IGN
Official Site (Internet Archive)

Компании США